Benichembla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benichembla (ort i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benigembla (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar